Prime Resources — компанія-продуцент срібла, перша за обсягом виробництва срібловидобувна компанія в Канаді. Одержує на своєму руднику, розташованому в регіоні , 350—400 тон срібла на рік (2002).

Джерела 
 

Гірничі підприємства Канади
Срібло